{{Фильм
|РусНаз           = Цирк ужасов
|ОригНаз          = 
|Изображение      = Circus of Horrors.jpg
|Жанр             = ужасыдетектив
|Режиссёр         = 
|Продюсер         = Сэмюэл АркоффЛесли Паркин
|Сценарист        = 
|В главных ролях  = Антон Диффринг
|Оператор         = Дуглас Слокомб
|Композитор       = 
|Компания         = Lynx Films Ltd.
|Бюджет           = 
|Сборы            = 
}}
«Цирк ужасов» () — британский фильм ужасов 1960 года.

 Сюжет 
Англия, 1947 год. Пластический хирург доктор Росситер разыскивается полицией после одной своей операции, приведшей к печальным последствиям. Он с двумя своими ассистентами, Анжелой и Мартином, перебирается во Францию и берёт себе новое имя — Шулер. Вскоре Росситер-Шулер заводит знакомство с владельцем цирка, Ванэ, и с его дочерью, Николь. Девушка навеки обезображена после одной из бесчисленных бомбёжек недавно кончившейся войны. Доктор делает ей операцию и Николь вновь становится красавицей. Благодарный отец делает Шулера совладельцем своего циркового бизнеса, а затем вскоре погибает при весьма странных обстоятельствах, таким образом хирург становится единоличным владельцем цирка.

На протяжении долгого времени цирк успешно гастролирует по Европе, но основным увлечением Шулера остаётся пластическая хирургия: повсюду он набирает циркачей из отбросов общества, меняет им внешность и держит их в подчинении угрозой разоблачения. Помимо этого доктор знакомится с уродливыми девушками и предлагает сделать их красавицами. Все, конечно же, соглашаются, однако у доктора есть одно условие: все они должны остаться в его «Храме красоты». Если же кто-то, обретя привлекательность, желает покинуть цирк Шулера, то очень скоро эта девушка находится умершей при загадочных обстоятельствах. Полиция идёт по пятам за подозрительным цирком…

 В ролях 
 Антон Диффринг — доктор Росситер, он же доктор Шулер, пластический хирург
  — Элисса Каро
 Дональд Плезенс — Ванэ, владелец цирка
  — Николь Ванэ, его дочь
  — суперинтендант Эндрюс
  — Анжела, ассистентка доктора Росситера-Шулера
  — Мартин, ассистент доктора Росситера-Шулера
  — инспектор Артур Эймс
  — Мелина
  — доктор Морли
  — Эдвард Финсбери
  — инспектор Кнопф
 Уолтер Готелл — барон фон Грюбер
В титрах не указаны
 Кенни Бейкер — карлик (впервые на экране)
  — грубиян на карнавале

 Факты 
 Цирк, «снявшийся» в фильме, принадлежит конферансье и импресарио  На время съёмок это был третий по величине цирк-шапито в Великобритании. Логотип владельца не стали маскировать, поэтому на цирке ясно различимы инициалы , хотя в финале фильма его однозначно называют «Цирк Шулера» (). В массовке снялись несколько настоящих артистов этого цирка.
 Большинство уличных сцен сняты в парке  в Лондоне и в городке  в Бакингемшире.
 В ленте звучит песня Look For A Star, написанная  (под псевдонимом Марк Энтони), которому на момент премьеры картины было всего 20 лет. Позднее он стал известным композитором, сочинителем песен, пианистом, музыкальным аранжировщиком и музыкальным продюсером. В США свои записи этой песни одновременно выпустили несколько исполнителей, среди которых  (его версия была на 16-м месте в чартах) и Билли Вон (инструментальная версия, достигла 19-го места в чартах).

 См. также 
  (1959) и «Подглядывающий» (1960) — первый и второй фильмы «Садистской трилогии»<ref name="tcm">Джефф Стаффорд. Рецензия на фильм на сайте tcm.com</ref> (по словам кинокритика )

Примечания

Ссылки 
 «Цирк ужасов» на сайте tcm.com
 Обзор фильма на сайте moria.co.nz
 Саундтрек к фильму на сайте ''game-ost.ru

Фильмы Великобритании 1960 года
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов 1960 года
Детективные фильмы Великобритании
Фильмы о цирке
Фильмы о врачах
Фильмы Сидни Хайерса
Фильмы American International Pictures